Ацо Стефановски (Битољ, 10. децембар 1922 — Битољ, 10. март 1985) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1955. || Вучја ноћ || /
|-
| 1958. || Мис Стон || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба || /
|-
| 1968. || Планина гнева || /
|-
| 1969. || Република у пламену || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Цена града || Професорот
|-
| 1971. || Македонски део пакла || /
|-
| 1972. || Табакерата ТВ филм || /
|-
| 1973. || Добра долина ТВ филм || /
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || /
|-
| 1974. || Средба ТВ филм || Танас
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Јад || /
|-
| 1977. || Големата соба ТВ филм || /
|-
| 1977. || Нели ти реков ТВ филм || /
|-
| 1977. || Малиот одред ТВ серија || /
|-
| 1978. || Златни години ТВ филм || /
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || Шефот на полицијата
|-
| 1979. || Жена од малтер ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1980. || Двојка ТВ филм || /
|-
| 1981. || Црвени коњ || /
|-
| 1981. || Булки крај шините ТВ серија || /
|-
| 1981. || Стојче ТВ филм || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1982. || Време на летала ТВ филм || /
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1983. || Црвениот коњ ТВ серија || /
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || /
|-
| 1984. || Не рекох ли ти || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || Бимбо
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 1985.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Битољчани